Берёзово — село в Солтонском районе Алтайского края. Входит в состав Солтонского сельсовета.

История 
Основано в 1576 г. В 1928 году село Берёзовка состояло из 160 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Берёзовского сельсовета Солтонского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Солтонского района